Nymphaeales е разред многогодишни двусемеделни водни растения с големи двуполови цветове. Смята се, че са се обособили от останалите покритосеменни в ранен етап на еволюцията, като са известни фосили от долната креда.

Класификация 
В класификацията на Кронкист (1981) разредът включва пет семейства – Nelumbonaceae, Nymphaeaceae, Barclayaceae, Cabombaceae и Ceratophyllaceae.

В класификациите на Групата по филогения на покритосеменните (APG) от 1998 и 2003 разредът не фигурира, като Cabombaceae е включено в семейство Nymphaeaceae, което от своя страна не влиза в никой разред. В по-нови таксономии, базирани на APG II, двете семейства се разграничават, като отново са включени в разред Nymphaeales, а някои изследвания причисляват към разреда и семейство Hydatellaceae.

Според класификацията на APG III от 2009 г., потвърдена през 2016 г. в APG IV, и последната класификация на Групата по филогения на покритосеменните, актуализирана на официалния ѝ сайт към юли 2022 г., разредът включва следните три семейства:
 Семейство Cabombaceae
 Род Brasenia (1 вид)
 Род Cabomba (5 вида)
 Семейство Hydatellaceae
 Род Trithuria (12 вида)
 Семейство Водни лилии (Nymphaeaceae)
 Род Barclaya (3 – 4 вида)
 Род Euryale (1 вид)
 Род Nuphar (10 – 12 вида)
 Род Водни лилии (Nymphaea) (35 – 50 вида)
 Род Victoria (2 вида)

Източници 

 
Разреди покритосеменни растения